A lista de prêmios e indicações recebidos por Larissa Manoela. Manoela ganhou 18 prêmios de 36 indicações.

Capricho Awards 
Capricho Awards foi uma premiação anual de música, TV, Cinema, Internet, entre outros, organizada pela revista teen brasileira Capricho. Larissa ganhou 3 de prêmios de 3 indicações.

Kids' Choice Awards 
O Kids' Choice Awards (abreviado como KCA) é uma premiação do cinema, televisão, e música americana criado em 1988 pelo canal de TV a cabo Nickelodeon.

Larissa Manoela
Larissa Manoela